Jméno Štěchovice nese více míst:
 Štěchovice – městys v okrese Praha-západ
 Vodní nádrž Štěchovice
 Štěchovice (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Štěchovice – ulice v Kroměříži, až do roku 1849 samostatná obec, od roku 1858 i zrušené katastrální území Štěchovice